João Pinto peut désigner :
 João Domingos Pinto (1961-), footballeur portugais ;
 João Manuel Pinto (1973-), footballeur portugais ;
 João Oliveira Pinto (1971-), footballeur portugais ;
 João Vieira Pinto (1971-), footballeur portugais.
 João Duarte Pinto Sequeira Silva (1975-), footballeur portugais.